Людмила Макарова:
 Макарова, Людмила Иосифовна (1921—2014) — советская и российская актриса театра и кино.
 Макарова, Людмила Николаевна (известна под фамилией Михайловская; род. 1937) — советская волейболистка.
 Макарова, Людмила Фёдоровна (1926—2014) — советский педиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 Макарова, Людмила — советская теннисистка. Примечания